Die Druga Slovenska Nogometna Liga 1991/92 war die erste Spielzeit der zweithöchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball seit der Unabhängigkeit von Jugoslawien. Sie begann am 25. August 1991 und endete am 14. Juni 1992.

Modus 
Die insgesamt 28 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 14 Vereine aufgeteilt. Jedes Team spielte im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die beiden Gruppensieger stiegen in die erste Liga auf.

Da die Liga im folgenden Jahr eingleisig geführt wurde, stiegen aus jeder Gruppe acht Vereine direkt ab, (sechs in die dritte und zwei in die vierte Klasse). Ein 17. Absteiger wurde zwischen den beiden Sechstplatzierten ermittelt.

Vereine

Abschlusstabelle West

Abschlusstabelle Ost

Relegation 
Die beiden Teams auf den Plätzen Sechs spielten einen Absteiger aus. Die Spiele fanden am 21. und 25. Juni 1992 statt.

|}

Weblinks 
 Slovenia 1991/92 rsssf.com

1991/92
Fußballsaison 1991/92